Rzeki:
 Peace – rzeka w Kanadzie
 Peace – rzeka w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie

Gminy w USA:
 Peace (ang. Peace Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Peace (ang. Peace Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder

Muzyka:
 Peace – singel grupy Depeche Mode (2009)
 Peace – album grupy Eurythmics (1999)
 Peace – album Lee Jung Hyun (2000)
 James Peace – szkocki kompozytor